Pietra est un mot corse et italien qui signifie « pierre ». Il peut faire référence à :

Toponyme 

 Pietra di Bismantova, formation géologique des Apennins dans la province de Reggio d'Emilie ;
 Pietra-di-Verde, commune française du département de la Haute-Corse ;
 Pietra Ligure, commune italienne de la province de Savone dans la région Ligurie ;
 Île de la Pietra, petite île de Haute-Corse reliée à l'Île-Rousse.

Patronyme 

 Francesco Landi Pietra (1687-1757), cardinal italien ;
 Minervino Pietra (1954-), footballeur  portugais.

Prénom 
Pietra est un prénom féminin méditerranéen équivalent à . C’est un variante rare de  qui est beaucoup plus courant. Le prénom masculin correspondant est Pietro (Pierre). Pietra est notamment porté par :
 Rafqa Pietra Choboq Ar-Rayès (1832-1914), religieuse maronite du Liban, sainte catholique libanaise ;
  (-1297), religieuse italienne.

Pseudonyme 

 , pseudonyme de Barbara D'Alessandro (1962-), chanteuse et actrice italienne.

Surnom 
 Pietra, surnom de Marie-Claude Pietragalla (1963-), danseuse et chorégraphe française.

Architecture 
 Phare de la Pietra, phare de L'Île-Rousse en Haute-Corse ;
 Tour de la Pietra, tour génoise de l'île de la Pietra en Haute-Corse ;
 Villa La Pietra, palais et domaine de Florence en Italie.
 Ponte Pietra, pont routier romain sur le fleuve Adige à Vérone, au nord de la ville.

Construction 
 Pietra bigia, pierre à bâtir, roche calcaire marron des carrières de Fiesole en Toscane ;
 Pietra dura, technique de marqueterie de pierres de couleur, taillées et ajustées ;
 Pietra fetida, pierre à bâtir calcaire légère typique de l’aire de Chiusi en Toscane ;
 Pietra forte, pierre à bâtir, grès à ciment calcaire typique de l’urbanisme florentin ;
 Pietra serena, pierre à bâtir, roche de grès de la commune de Firenzuola en Toscane.

Titre 

 La pietra del paragone, opera buffa de Gioachino Rossini ;
 La valle di pietra, film italien de Maurizio Zaccaro sorti en 1992.

Société 
 Brasserie Pietra, brasserie corse de Furiani.